Бюст Павла Степановича Кутахова (маршала авиации, дважды Героя Советского союза) — бронзовый памятник, установленный в селе Малокирсановка Матвеево-Курганского района Ростовской области, на улице Аникиенко, 52. Объект культурного наследия регионального значения. Здесь же находится музей имени Павла Кутахова.

История и описание 
Памятник был установлен в 1980 году.

Бронзовый бюст дважды Герою Советского Союза Павлу Степановичу Кутахову изготовлен в Москве и установлен на родине в селе Малокирсановка на Аллее Славы. Пьедестал выполнен из красного гранита.

Примечание 

Памятники Ростовской области
Достопримечательности Ростовской области
Матвеево-Курганский район
Бюсты России
Здания и сооружения, построенные в 1980 году в России
Скульптуры 1980 года
1980 год в Ростовской области